Новожаново:

 Новожаново — местность города Харькова, которая расположена в районе Харьковского Коксохимического завода и станции Новожаново
 Новожаново — проектируемая станция Харьковского метрополитена.
 Новожаново — железнодорожная станция ЮЖД, расположена в городе Харьков, на участке Шпаковка — Основа.